Sofia Bleckur (ur. 3 lipca 1984 w Rättvik) – szwedzka biegaczka narciarska, medalistka mistrzostw świata oraz medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Sofia Bleckur pojawiła się 5 stycznia 2003 roku, kiedy zajęła ósme miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym w zawodach juniorów w Åsarnie. Nieco ponad rok później wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie była między innymi szósta w sztafecie oraz siódma w biegu na 15 km techniką klasyczną. Jeszcze w 2004 roku zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata – 20 listopada w Gällivare zajęła 70. miejsce na dystansie 10 km klasykiem. W lutym 2006 roku wzięła udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju, zajmując 12. miejsce na 10 km stylem klasycznym i dziewiąte w biegu łączonym na 15 km. Jeszcze lepiej wypadła na rozgrywanych rok później MŚ młodzieżowców w Tarvisio, gdzie zdobyła srebrny medal na 10 km klasykiem, przegrywając tylko z Silvaną Bucher ze Szwajcarii. Na tej samej imprezie zajęła również piąte miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 1 grudnia 2007 roku po tym, jak zajęła 25. miejsce w sprincie klasykiem w Ruce. Sezon 2007/2008 zakończyła na 87. miejscu w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 8 punktów. Jak dotąd najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2011/2012, który ukończyła na 57. pozycji. Na początku sezonu 2012/2013, 25 listopada 2012 roku w Gällivare, wspólnie z Idą Ingemarsdotter, Lisą Larsen i Charlotte Kallą zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Miejsca na podium 
Jak dotąd Sofia Bleckur nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 17.
 sezon 2009/2010: 13.
 sezon 2010/2011: 15.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984